Langstroth může být:

 Lorenzo Langstroth (Lorenzo Lorraine Langstroth, 1810–1895) – americký pastor, učitel a včelař
 Langstrothův úl – nástavkový typ včelího úlu